Philae steht für:
 Philae (Insel), ehemalige Insel im ägyptischen Niltal
 Philae (Sonde), Lander der Rosetta-Raumsonde
 Titularbistum Philae, römisch-katholisches Titularbistum in Oberägypten
 ein Hausname auf Pharaoh’s Island (Themse)

Siehe auch:
 Obelisk von Philae (Steinpfeiler von der Insel Philae)
 Tempel von Philae (Tempelkomplex in Oberägypten)
 Philaeus (Gattung der Springspinnen)